Осреци може бити:
 Осреци, насеље у општини Брус, у Расинском управном округу, Република Србија
 Осреци, насеље у општини Колашин, Црна Гора